Sorbisch steht für:

 Sorben, ein westslawisches Volk
 Sorbische Sprache

Siehe auch